Ninia ist

 eine Gattung der Nattern, siehe Ninia,
 ein weiblicher Vorname. Eine Namensträgerin ist Ninia Binias.